Jolin ist der Familienname folgender Personen:
 Einar Jolin (1890–1976), schwedischer Maler
 Ellen Jolin (1854–1939), schwedische Schriftstellerin und Malerin
 Johan Jolin (1818–1884), schwedischer Schauspieler
 Severin Jolin (1852–1919), schwedischer Chemiker
Siehe auch:
 Jolinchen